El Torneig d'Hobart 2014, també conegut com a Hobart International 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i l'11 de gener de 2014 al Domain Tennis Centre de Hobart, Austràlia.

La tennista espanyola Garbiñe Muguruza va guanyar el primer títol individual de la seva carrera i venint de la fase prèvia. La txeca Klára Zakopalová va disputar ambdues finals però només va poder guanyar la de dobles junt amb la romanesa Monica Niculescu, amb qui la setmana anterior va guanyar a Shenzhen.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014